Ultima Thulée — дебютный студийный альбом французской блэк-метал-группы Blut Aus Nord, выпущенный 15 января 1995 года на лейбле Impure Creation Records. Альбом трижды переиздавался: в 2005 году альбом был переиздан лейблом Candlelight Records, а в 2021 году лейблом Debemur Morti Productions.

Список композиций

Участники записи 
 Vindsval — вокал, гитара
 W.D. Feld — ударные, клавишные

Примечания 

Альбомы Blut Aus Nord